{|
| valign="top" | Шегинівська сільська рада — колишній орган місцевого самоврядування у Яворівському районі Львівської області з адміністративним центром у с. Шегині.

Загальні відомості 
Історична дата утворення: в 1961 році.

Населені пункти 
Сільській раді підпорядковані населені пункти:
 с. Шегині
 с. Биків
 с. Буців
 Баличі, Великі Новосілки, Малі Новосілки, Хатки, Волиця, Волиця, Тщенець, Гусаків, Боєвичі, Гориславичі, Радохинці, Золотковичі, Боляновичі, Іорданівка, Мочеради, Мишлятичі, Ганьковичі, Конюшки, Липки, Тамановичі, Толуковичі, Мостиська Друга, Поповичі, Плешевичі, Циків, Хідновичі, Боратичі, Тишковичі

Склад ради 
Рада складається з 20 депутатів та голови.

Керівний склад ради 

Примітка: таблиця складена за даними джерела

Примітки

Джерела 
 Картка ради на сайті Верховної Ради України

Адміністративний устрій Мостиського району